ЧТ или чт. многозначная аббревиатура.

 чт., четв. или чтв. — четверг
 чт. или четв. — четверть
 ЧТ — чёрное тело (оптический прибор)
 ЧТ — чрезвычайно твердый
 ЧТ — частотное телеграфирование
 ЧТ - Четкий тюнинг
чт - "Что" в современном слэнге